Mouchart peut faire référence à :
 Benoît Mouchart (né en 1976), directeur artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ;
 Christian Mouchart, scénariste de télévision.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme